Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2004 - тенісний турнір із серії Великого шолома, який прийшов у Мельбурні (Австралія) з 19 січня по 1 лютого 2004 року. 

Жустін Енен-Арденн виграла титул в одиночному розряді, у фіналі здолавши співвітчизницю і суперницю Кім Клейстерс з рахунком 6–3, 4–6, 6–3. Це був третій титул Енен-Арденн на турнірах Великого шолома та її третя перемога проти Клейстерс у фіналах цих змагань, після Відкритого чемпіонату Франції 2003 і Відкритого чемпіонату США 2003.

Чинна чемпіонка Серена Вільямс не брала участь через травму лівого коліна.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD4-team01= Т Головін
| RD4-seed01=WC
| RD4-team02= Л Реймонд
| RD4-seed02=25
| RD4-score01-1=2
| RD4-score02-1=6
| RD4-score01-2=0
| RD4-score02-2=6
| RD3-team01= Т Головін
| RD3-seed01=WC
| RD3-team02= Л Красноруцька
| RD3-seed02=23
| RD3-score01-1=6
| RD3-score02-1=2
| RD3-score01-2=77
| RD3-score02-2=64
| RD3-team03= Л Реймонд
| RD3-seed03=25
| RD3-team04= В Вільямс
| RD3-seed04=3
| RD3-score03-1=6
| RD3-score04-1=4
| RD3-score03-2=77
| RD3-score04-2=65
| RD2-team01=
| RD2-seed01=14
| RD2-team02= Т Головін
| RD2-seed02=WC
| RD2-score01-1=2
| RD2-score02-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-team03= Б Стрицова
| RD2-seed03=Q
| RD2-team04= Л Красноруцька
| RD2-seed04=23
| RD2-score03-1=3
| RD2-score04-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-score04-3=6
| RD2-team05= Л Реймонд
| RD2-seed05=25
| RD2-team06= А Барна
| RD2-seed06=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score06-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-team07= В Душевіна
| RD2-seed07=
| RD2-team08= В Вільямс
| RD2-seed08=3
| RD2-score07-1=4
| RD2-score08-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score08-2=6
| RD1-team01=

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Women's singles
Тур WTA 2004
2004 у тенісі